Armariz puede referirse a:

Armariz (Nogueira de Ramuín),lugar y  parroquia del concello de Nogueira de Ramuín.
Armariz (Junquera de Ambía), lugar y parroquia del concello de Junquera de Ambía.